Ratan kan avse:
 Ratan, Robertsfors kommun – en by i Robertsfors kommun, Västerbottens län.
 Ratan, Örnsköldsviks kommun – ö och fågelskyddsområde i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.
 Ratan, Pargas –  en ö i Åboland, Finland.
 Träffningen vid Ratan – ett slag 1809 under finska kriget i Västerbotten.

Se även
 Ratan Tāl
 Ratan Sāgar